El término éxtasis puede referirse:
 Éxtasis, un estado de plenitud máxima, generalmente asociado a una lucidez intensa que dura unos momentos;
 al éxtasis (3,4-metilendioximetanfetamina), una droga empatógena perteneciente a las clases de las anfetaminas sustituidas y la feniletilamina, sustancias que producen principalmente una sensación de euforia;
 a Éxtasis, una película checo-austríaca de 1933, dirigida por Gustav Machatý y protagonizada por Hedy Lamarr (en aquel entonces Hedy Keisler).
 a Éxtasis, una película española de 1995, dirigida por Mariano Barroso y protagonizada por Javier Bardem.
 a Éxtasis, una canción de género hip hop/rap del grupo cartel de santa en colaboración con Millonario lanzada en el año 2012.